Briccialdi può riferirsi a:
 Giulio Briccialdi (1818-1881), flautista, costruttore e compositore;
 Flauti Briccialdi, costruttore italiano di flauti professionali;
 7714 Briccialdi, asteroide dedicato a Giulio Briccialdi;